Алексе́й Серге́евич Андре́ев (17 февраля 1924 — 5 августа 2001) — участник Великой Отечественной войны, командир орудия батареи 45-мм пушек 491-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта. Герой Советского Союза (), младший сержант.

Биография 
Родился 17 февраля 1924 года в Оренбурге в семье рабочего. По национальности русский. Член ВКП(б) с 1946 года. По окончании начальной школы и школы ФЗО работал слесарем.

Призван в ряды Красной Армии в 1942 году. С мая 1943 года на фронтах Великой Отечественной войны. Командир орудия младший сержант Андреев особо отличился в боях 23—24 июня 1944 года при прорыве вражеской обороны в окрестностях деревни Шельмино в Витебской области. Им было уничтожено несколько пулемётных гнёзд и орудий противника, слаженными действиями подавлен огонь миномётной батареи. 25 июня артиллерийский расчёт Андреева преодолел реку Лучеса (ныне Лучоса), разрушил 2 блиндажа противника, подбил вражеский танк и 2 БТР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
младшему сержанту Андрееву Алексею Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1947 году демобилизован. Вернулся на родину. Жил в Оренбурге. Работал слесарем на заводе «Гидропресс», занимался активной общественной деятельностью. Скончался 5 августа 2001 года.

Награды и звания 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени
 Медали, в том числе:
 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

 Почётный гражданин Оренбурга ()

Память 
 Памятник Герою установлен на Аллее Героев кладбищенского комплекса «Степной».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Оренбургская УНБ им. Н. К. Крупской

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные в Оренбурге